Csehország
 Mezná, település a Pelhřimovi járásban
 Mezná, település a Tábori járásban